7-й механизированный корпус — войсковое соединение в Вооружённых силах СССР:

 7-й механизированный корпус (РККА) — сформирован в 1934 году, в августе 1938 года переименован в 10-й танковый корпус.
 7-й механизированный корпус (1-го формирования) — сформирован в 1940 г.
 7-й механизированный корпус (2-го формирования) — сформирован в 1943 г.